Cactus oursin peyt faire référence à plusieurs espèces de cactus (plantes de la famille des Cactaceae):
 Astrophytum asterias (Cactoideae, Cacteae)
 les espèces du genre Echinopsis (Cactoideae, Trichocereeae)

Cactaceae (nom vernaculaire)